Jih ist der Eigenname des Sterns κ Pegasi (Kappa Pegasi). Jih hat eine scheinbare Helligkeit von +4,13 mag und gehört der Spektralklasse F5IV an. Kappa Pegasi ist etwa 115 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Koordinaten (Äquinoktium 2000)
Rektaszension: 21h44m38.70s   
Deklination:+25°38'42.0"

Individueller Stern vierter Größe
Pegasus (Sternbild)